Montemađore ima više značenja:
 Montemađore (Bijela)
 Montemađore (Bolonja)
 Montemađore (Udine)